Il Museo di Antropologia dell'Università degli Studi di Padova è stato fondato nel 1882 dal professore Giovanni Canestrini.

Conserva importanti reperti umani preistorici e archeologici, a cui si affiancano reperti etnografici per un totale di circa 20.000 oggetti, suddivisi in:

 collezioni osteologiche
 collezioni paletnologiche 
 collezioni etnografiche
 collezione d'oggetti d'arte orientale, ceduti in deposito dal Museo d'Arte Orientale di Ca' Pesaro

Il museo ha sede in Palazzo Cavalli. Il direttore è il professore Luigi Bubacco.

Collegamenti esterni 
Sito del CAM - Museo di Antropologia

Musei di Padova
Università degli Studi di Padova